Konstantin Nikiforovitch Sidoulov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière professionnelle avec le Traktor Tcheliabinsk en Superliga en Russie. Il y évolua quatre saisons avant de tenter sa chance en Amérique du Nord. Il rejoignit alors l'organisation des Canadiens de Montréal qui l'avait sélectionné lors du repêchage de 1997. Son expérience ne dura qu'une saison et demie alors qu'il décida de rentrer au bercail au cours de la saison 1999-2000.

Il continua à évoluer dans la Superliga jusqu'en 2002-2003. Cette année-là, il s'aligna pour trois différents clubs de la Vyschaïa Liga, second échelon du hockey russe. Au cours des saisons qui suivirent, il joua également en Biélorussie et en Lettonie avant de revenir à la Vyschaïa Liga pour y terminer sa carrière en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1994-1995 ||Traktor Tcheliabinsk ||Superliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Traktor Tcheliabinsk ||Superliga ||52 ||1 ||0 ||1 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Traktor Tcheliabinsk ||Superliga ||42 ||0 ||0 ||0 ||28 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1997-1998 ||Traktor Tcheliabinsk ||Superliga ||43 ||1 ||3 ||4 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Matadors de Miami ||ECHL ||45 ||1 ||4 ||5 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Tiger Sharks de Tallahassee ||ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Citadelles de Québec ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Metchel Tcheliabinsk ||Superliga ||14 ||1 ||2 ||3 ||8 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2000-2001 ||Metchel Tcheliabinsk ||Superliga ||23 ||1 ||1 ||2 ||20 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2001-2002 ||Metchel Tcheliabinsk ||Superliga ||27 ||2 ||2 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="3"|2002-2003 ||Kedr Novouralsk ||Vyschaïa Liga ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Traktor Tcheliabinsk ||Vyschaïa Liga ||13 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Gazovik Tioumen ||Vyschaïa Liga ||9 ||0 ||0 ||0 ||10 ||12 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
|2003-2004 ||Gazovik Tioumen ||Vyschaïa Liga ||47 ||0 ||3 ||3 ||48 ||4 ||0 ||1 ||1 ||10
|- 
|2004-2005 ||Liepājas Metalurgs ||Ekstraliga ||41 ||2 ||6 ||8 ||69 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2004-2005 ||Liepājas Metalurgs ||Latvijas Atklātais čempionāts ||12 ||0 ||4 ||4 ||18 ||5 ||2 ||3 ||5 ||31
|- b
|2005-2006 ||Liepājas Metalurgs ||Ekstraliga ||41 ||0 ||5 ||5 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Liepājas Metalurgs ||Latvijas Atklātais čempionāts || ||1 ||6 ||7 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Zaouralye Kourgan ||Vyschaïa Liga ||49 ||0 ||7 ||7 ||52 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 ||Kazakhmys Satpaïev ||Vyschaïa Liga ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales

|1997 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en janvier 1977
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Matadors de Miami
Joueur des Tiger Sharks de Tallahassee
Défenseur de hockey sur glace